Orón puede referirse a:

 la localidad burgalesa de Orón;
 el nombre común de la planta Acer opalus, que es al que normalmente se refiere en Europa; 
 el nombre común de la planta Acer opalus subsp. granatense; 
 el nombre común de la planta Acer platanoides''''', que en realidad es más conocido como "Arce real";